Spojení písmen U a V (nebo Ú a V) může mít různé významy:

UV 
 ultrafialové záření – elektromagnetické záření o vlnové délce 400–10 nm, tzn. o vlnové délce kratší než viditelné světlo, ale delší než rentgenové záření
 UV mapování textur – proces umisťování textury na povrch tělesa
 uliční vpust
 Valdostánská unie – politická strana v Údolí Aosty, Union Valdôtaine

ÚV 
 Ústřední výbor – nejvyšší orgán komunistických stran
 např. Ústřední výbor Komunistické strany Československa
 Úřad vlády České republiky – ústřední orgán státní správy České republiky, který zajišťuje odborné, organizační a technické zabezpečení vlády České republiky, zkráceně ÚV ČR